La classifica perpetua della Serie B è una graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i dati delle società che hanno partecipato al campionato cadetto.

Descrizione 
Sulla falsariga di quella per la Serie A, la presente tabella riporta le statistiche di tutti i club che abbiano partecipato ad almeno un campionato di Serie B dalla sua istituzione (1929) in poi. La classifica è calcolata sul punteggio generale effettivamente ottenuto, considerando due punti a vittoria fino alla stagione 1993-94 e tre punti dopo. In caso di parità di punti, viene considerata la differenza reti e, successivamente, il numero di gol segnati. Vengono considerati soltanto i dati della stagione regolare, escludendo gli incontri di spareggio. Sono calcolati, in apposite colonne, i punteggi considerando tutte le vittorie da due punti o tutte le vittorie da tre punti.

La classifica 
Dati aggiornati al 6 maggio 2022 (termine del campionato 2021-2022). In grassetto le squadre partecipanti al campionato in corso.

Primati 
 Al primo aggiornamento della classifica (6 luglio 1930), il  era in testa con 49 punti: la società piemontese ottenne infatti la promozione in A, vincendo il primo campionato cadetto.
 Il successivo aggiornamento (28 giugno 1931) vide in vetta la Fiorentina, con 86 punti (40 ottenuti nel 1929-30 e 46 nel successivo campionato).
 Dal 18 settembre 1932 al 3 luglio 1977, il primo posto fu dell'Hellas Verona: la squadra scaligera fu poi appaiata dal . Le formazioni, inoltre, risultarono le prime a tagliare rispettivamente il traguardo dei 1000 e 2000 punti (con gli aggiornamenti del 3 giugno 1962 e del 10 giugno 2007).

Note

Voci correlate
 Classifica perpetua del campionato italiano di calcio dal 1898 al 1929
 Classifica perpetua della Serie A dal 1929
 Evoluzione del campionato italiano di calcio
 Serie B

B
Italia